Аллсвенскан 1957/58 — 34-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1957/58 року розпочався 2 серпня 1957 року й завершився 19 жовтня 1958 року.

Чемпіоном Швеції став клуб ІФК Гетеборг.

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Глядачі 
Найбільшу кількість глядачів зібрали наступні матчі:

 32 086: AIK – Юргорден 1:1, 9 травня 1958
 30 934: ГАІС – ІФК Гетеборг 1:2, 9 травня 1958
 30 094: ІФК Гетеборг – Юргорден 4:3, 12 жовтня 1958

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція